Castel Sant'Angelo har flere betydninger:

 Castel Sant'Angelo - en fæstning i Rom bygget som mausoleum for kejser Hadrian
 Castel Sant'Angelo - en italiensk by i regionen Lazio i Italien